Стефан Едберг до цього двічі підряд був чемпіоном, але в півфіналі його переміг Матс Віландер.

У фіналі Матс Віландер здолав Пета Кеша з рахунком 6–3, 6–7, 3–6, 6–1, 8–6.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Матс Віландер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1988 Australian Open Men's Singles draw 

1988 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу